Zalamea la Real kan syfta på:

Spanien 

 Zalamea la Real (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Zalamea la Real (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva,